Sediment kan avse:

 Sediment (geologi) – kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar
 Sediment (medicin) – det som efter centrifugering av ett urinprov inspekteras i mikroskop
 Sedimentering – den rörelse som en extern kraft får till stånd på molekyler i lösningsmedel eller kolloidala partiklar i ett vätskemedium, se sedimentation
 Sedimentering (avloppsrening) – en metod att rena avloppsvatten

Se även
 Sedimentär bergart